John Ball är namnet på flera kända personer:

 John Ball, golfspelare.
 John Ball, botaniker.
 John Ball, medeltida uprorsledare.
 John Ball, författare.